Анания (Хаджи)Николов Нишков е български революционер, участник в Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Нишков е роден в разложкото село Долно Драглища в заможно семейство – баща му хаджи Никола Нишков е кмет на селото. Става български учител и преподава в Добърско около 1858 - 1861 година. След Руско-турската война от 1878 година участва в Кресненско-Разложкото въстание заедно с братята си учителя Михаил и Серафим и племенника си Лазар.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Хора от област Благоевград
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Български просветни дейци от Македония